Guggenberg heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeindeteile, Deutschland:
 Guggenberg (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Guggenberg (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Guggenberg (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Guggenberg (Bad Kohlgrub), Ortsteil der Gemeinde Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Guggenberg (Eichenbühl), Ortsteil der Gemeinde Eichenbühl, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Guggenberg (Erdweg), Ortsteil der Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern
 Guggenberg (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Guggenberg (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Guggenberg (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Guggenberg (Peißenberg), Ortsteil der Gemeinde Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Guggenberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Guggenberg (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Guggenberg (Schwabmünchen), Ortsteil der Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Guggenberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Guggenberg (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Guggenberg (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Guggenberg (Uffing am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Guggenberg (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Guggenberg (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Guggenberg (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Guggenberg (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Guggenberg (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern

Gemeindeteile, Österreich:
 Guggenberg (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft von Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Guggenberg (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft von Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten

 Guggenberg (Gemeinde Handenberg), Ortsteil von Handenberg,  Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Guggenberg (Gemeinde Kirchham), Ortschaft von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Guggenberg (Gemeinde Palting), Ortschaft von Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Guggenberg (Gemeinde Pramet), Ortschaft von Pramet, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Guggenberg (Gemeinde Ried), Ortsteil in der Gemeinde Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Guggenberg (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Guggenberg (Gemeinde Tiefgraben), Ortschaft von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Guggenberg (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ort bei Matrei, Bezirk Lienz, Tirol

Berge:
 Guggenberg (Hausruck), 697 m, bei Pramet und Frankenburg, Oberösterreich

Guggenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Atanas von Guggenberg (1846–1920), österreichischer Berufssoldat, Gutsbesitzer und Politiker (Christlichsoziale Partei)
 Maria von Guggenberg-Barska (1911–1999), österreichische Sängerin (Konzert, Operette und Oper mit der Stimmlage Sopran) und Musikpädagogin